Ширма — складана переносна перегородка з рам, обтягнутих тканиною або папером
 Японська ширма
 Коромандельська ширма

Топонім 
 Ширма — історична місцевість у Києві

Прізвище 

 Христиан Ширма (1791—1866) — професор філософії у варшавському університеті
 Ширма Григорій Романович (1892—1978) — білоруський радянський хоровий диригент
 Ширма Володимир Васильович ( 1962) — український політик, голова Житомирської обласної ради з 26 вересня 2016.

Див. також 
 Ширмова дзвіниця